

Patronyme 

 Doug Herrick (1989-), est un footballeur Guamien ;
 Jack Herrick (1969), fondateur de wikiHow ;
 James Herrick (1861-1954), médecin américain ;
 Jim Herrick (1944-), humaniste britannique ;
 Myron Timothy Herrick (1854-1929), homme politique américain ;
 Robert Herrick (1591-1674), poète anglais.

Toponyme 

 Herrick, municipalité du Dakota du Sud (États-Unis) ;
 Herrick, village de l'Illinois (États-Unis) ;
 , hameau de l'État de New York (États-Unis).

Voir aussi 
 Opération Herrick, opération militaire britannique.

Homonymie de localités aux États-Unis